Soliperla är ett släkte av bäcksländor. Soliperla ingår i familjen Peltoperlidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bäcksländor
Soliperla